The Power of Love (Power of Love); Сила любви

Песни 
 The Power of Love (песня Дженнифер Раш) (1985)
 The Power of Love — песня группы Huey Lewis and the News (1985)
 The Power of Love — песня группы Frankie Goes to Hollywood
 (You Got) The Power of Love — песня группы The Everly Brothers
 Power of Love/Love Power — песня Лютера Вандросса
 Power of Love — песня группы Deee-Lite

Альбомы 
 Heaven, Heartache, and the Power of Love — альбом Тришы Йервуд

Другое 
 The Power of Love — фильм 1922 года
 Two to the Power of Love — песня Джанет Джексон и Клиффа Ричарда